Degen mannen is een van de disciplines binnen het onderdeel schermen op de Olympische Zomerspelen 2012. De competitie werd gehouden in het ExCeL Centre in Londen op 1 augustus 2012. In totaal namen er 30 atleten uit 24 landen aan dit onderdeel deel.

Formule 
Er wordt geschermd met rechtstreekse uitschakeling. De eerste ronde (zestiende finale) is een tabel van 32, waarbij 2 schermers vrijstelling krijgen. Er wordt geschermd om een derde plaats.

Deelnemersveld

Verloop

Eindfase

Bovenste helft

Onderste helft

Eindrangschikking

Externe links
 Lijst van gekwalificeerde deelnemers (FIE) 
 London 2012 Fencing 
 Resultaten

Mannen degen